Das Nachschon Infanteriebataillon () ist ein in der städtischen Kriegsführung ausgebildetes Infanteriebataillon der israelischen Streitkräfte, dessen Aufgabe es ist, im Gebiet von Nablus im Westjordanland zu patrouillieren. Das Bataillon-Motto lautet „Be first, Nachschon“. Es ist nach Judah Nachschon benannt und gehört zur Kfir-Brigade (, Chativat kfir).

Nachschon wurde im November 1998 gegründet und 1999–2000 als Bataillon reformiert. Sein Aufstellungskommandeur war Oberstleutnant Yoram Loredo. Während der zweiten Intifada verlor es sechs Mann, darunter vier Offiziere. Es ist eines von sechs derartigen Bataillonen, die seit den 1990er Jahren getrennte Gebiete im Westjordanland überwachen, um Selbstmordattentate zu verhindern und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Der gegenwärtige Kommandeur ist Oberstleutnant Tamir Shalom.

Einzelnachweise 

Militärischer Verband (Israel)
Gegründet 1998
Terrorismusbekämpfung in Israel